COH, sigle composé des trois lettres C, O et H, peut faire référence à :
 Company of Heroes, un jeu vidéo ;
 City of Heroes, un jeu vidéo.